Il y a eu deux batailles de Leipzig :
 La bataille de Leipzig (1642) appelée également seconde bataille de Breitenfeld qui eut lieu en 1642 pendant la Guerre de Trente Ans. 
 La bataille de Leipzig (1813) appelée également Bataille des Nations qui eut lieu lors de la Campagne d'Allemagne (1813).